Tommi Mäkinen är en finsk före detta professionell rallyförare. Han föddes den 26 juni 1964 i Jyväskylä landskommun i Finland. Han körde för Mitsubishi åren 1995 till 2001 med Mitsubishi Lancer Evolution och för Subaru 2002 till 2003 med Subaru Impreza. Han vann världsmästerskapet i rally fyra år i följd 1996-1999. Han segrade i 24 av de sammanlagt 139 VM-deltävlingar han körde under sin tävlingskarriär som han avslutade 2003.

Segrar WRC
 

Finländska rallyförare
Födda 1964
Rally-VM-förare
Män
Levande personer
Personer från Jyväskylä